Tjan ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Tjan, Gemahlin des altägyptischen Königs Sobekhotep IV.
 Tjan So Gwan (* 1959), indonesische Badmintonspielerin
 Anastassija Michailowna Semjonowa-Tjan-Schanskaja (1913–1992), sowjetische Geobotanikerin
 Pjotr Petrowitsch Semjonow-Tjan-Schanski (1827–1914), russischer Geograph und Zentralasienforscher
 Weniamin Petrowitsch Semjonow-Tjan-Schanski (1870–1942), russischer Wissenschaftler